30-30:
 30-30 — неофициальное обозначение жёсткого диска;
 .30-30 Winchester — патрон.